Сезон 1978/79 — 69-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 68-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в тринадцатый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1978/79
Чемпионат Австрии 1978/79 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1978/79 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1978/79 на сайте AustriaSoccer.at

1978/1979
Аустрия Вена